Neumann-Hofer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Neumann-Hofer (1867–1925), deutscher Zeitungsverleger und Politiker
 Annie Neumann-Hofer (1868–nach 1934), deutschsprachige Schriftstellerin, Übersetzerin und Konzertpianistin
 Otto Neumann-Hofer (1857–1941), deutscher Journalist, Schriftsteller, Theaterintendant und Kunstkritiker